Chiosa – variante di glossa; vedi anche Nota (editoria)
 Marco Chiosa – calciatore italiano